Der König und sein Narr steht für:

 Der König und sein Narr (Roman), Roman von Martin Stade
 Der König und sein Narr (Film), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1981